Västra Fisktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Fisktjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (13,5 ha)
Västra Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,46 ha)

Se även
Fisktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn